Yesterday kan syfta på:

 Yesterday – musiksingel från 1965 av The Beatles
Yesterday (EP) – EP-skiva från 1966 av The Beatles
 Yesterday (radioprogram) – svenskt radioprogram med Rune Hallberg som programledare, som sändes 1977–1996 i Sveriges Radio
 Yesterday (film, 2004) – sydafrikansk film från 2004 i regi av Darrell Roodt
 Yesterday (Toni Braxton) – musiksingel från 2009 av Toni Braxton
 Yesterday (film, 2019) – brittisk film från 2019 i regi av Danny Boyle